Cristin ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Cristin (* 1981), argentinischer Tennisspieler
 Renato Cristin (* 1958), italienischer Philosoph